A katalán nagydíj volt a 2015-ös MotoGP-világbajnokság hetedik futama. A versenyt Barcelonában rendezték június 14-én. A királykategória versenyét Jorge Lorenzo nyerte, a Moto2-ben Johann Zarco végzett az élen, míg a Moto3-ban Danny Kent diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Források 

Katalán
Motorversenyzés Spanyolországban
Katalónia sportélete